

Chimica 
 Hex – gruppo puntuale
 HEX – esafluoruro di uranio

Cinema 
 Hex – film statunitense del 1973
 Jonah Hex film statunitense del 2010 ispirato al personaggio fumettistico omonimo

Codici 
 HEX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile Herrera di Santo Domingo (Repubblica Dominicana)

Matematica 
 Hex – abbreviazione di sistema numerico esadecimale

Musica 
 Hex – album discografico dei Bark Psychosis del 1994
 Hex – album discografico dei Bigelf del 2003

Fumetti 
 Jonah Hex personaggio dei fumetti della DC comics

Altro 
 Hex – gioco da tavolo
 Hex – serie televisiva britannica
 Hex – Romanzo di Thomas Olde Heuvelt